Samjatin ist der Familienname folgender Personen

 Jewgeni Iwanowitsch Samjatin (1884–1937), russischer Revolutionär und Schriftsteller, Autor von Wir
 Leonid Mitrofanowitsch Samjatin (1922–2019), russischer Politiker und Generaldirektor der TASS